Anastasia (voornaam), een meisjesnaam
Anastasia van Sirmium, een martelares uit de 3e eeuw
Anastasia Nikolajevna van Rusland, een grootvorstin van Rusland; er is een aantal films op haar leven gebaseerd: 
Anastasia (1956), een film uit 1956 met Ingrid Bergman als Anastasia, waar ze een Oscar voor kreeg
Anastasia (1967) West-Duitse tv-film van Robert A. Stemle met Lotte Ledl
Anastasia, the Mystery of Anna (1986) tv-film uit de VS van Marvin J. Chomsky met Omar Sharif en Christian Bale
Anastasia (1997), een animatiefilm uit 1997
Anastasia (musical), een musical uit 2016 gebaseerd op de animatiefilm uit 1997
Anastasia (hoorspel), een hoorspel over de vermeende 'ontsnapping' van Anastasia Nikolajevna
Anastasia (aflevering), een aflevering van de televisieserie Boardwalk Empire
Albert Anastasia, een maffiabaas
Anastasia (dochter van Constantius), dochter van keizer Constantius I Chlorus en halfzuster van Constantijn I

Zie ook 
Anastacia, Amerikaanse zangeres